Райнцаберн () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Гермерсхайм. Подчиняется управлению Йокгрим. Население составляет 4914 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,76 км². Официальный код — 07 3 34 024.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца